Мікушев Георгій Миколайович — радянський воєначальник
 Мікушев Олександр Віталійович — український художник